Villanueva de Oscos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva de Oscos (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias, 
 Villanueva de Oscos (kommun), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Spanienförgreningar